Сен-Мартори́ (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Сен-Годенс.

Код INSEE кантона — 3131. Всего в состав кантона Сен-Мартори входит 12 коммун, из них главной коммуной является Сен-Мартори.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 3714 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Сен-Мартори на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Сен-Мартори на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна